Lüftenberg ist der Ortsname von

 Lüftenberg (Altenmünster), Ortsteil der Gemeinde Altenmünster, Landkreis Augsburg, Bayern
 Lüftenberg (Zusmarshausen), Ortsteil des Marktes Zusmarshausen, Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Luftenberg